Die Mallorca Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis 6. Mai 2001 auf Mallorca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den BMW Open in München und den US Men’s Clay Court Championships in Houston zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Mallorca Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger war der Russe Marat Safin, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der ungesetzte Spanier Alberto Martín, der damit den dritten und letzten Karrieretitel feiern konnte. Sein Finalgegner war der an vier gesetzte Argentinier Guillermo Coria. Die beiden topgesetzte Spieler schieden beide in der ersten Runde aus.
Im Doppel gewann die Paarung aus Michaël Llodra aus Frankreich und Diego Nargiso aus Italien im Vorjahr. Llodra trat mit einem anderen Partner an und schied in der zweiten Runde aus, während Nargiso gar nicht teilnahm. Die topgesetzten US-Amerikaner Donald Johnson und Jared Palmer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Turnier und damit ihren dritten gemeinsamen Titel sowie den 18. bzw. 19. Titel der jeweiligen Karriere. Im Finale standen ihnen die spanischen Qualifikanten Feliciano López und Francisco Roig entgegen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Calvià